Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Terry Rocavert 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming (secondo turno)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)

 Johan Kriek (primo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Bob Lutz (campione)
 Ilie Năstase (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1980